Бодячев — название населённых пунктов:

Украина 
 Бодячев — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Бодячев — село в Сокальском районе Львовской области.